USS Wright puede referirse a los siguientes buques de guerra:
 USS Wright (AV-1), buque auxiliar construido en 1921.
 USS Wright (CVL-49), portaaviones ligero de la clase Saipan.
 USS Wright (AVB-3), buque logístico de apoyo a la aviación.
Wright, USS